Osse bezeichnet: 
 Osse (Doubs), französische Gemeinde im Département Doubs
 Osse (Gélise), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Gélise
 Osse-en-Aspe, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Ossé, französische Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine 
 Ochse, als niederdeutscher bzw. plattdeutscher Dialektausdruck
 Osse (Benin), Nebenfluss des Benin in Nigeria